Хвошно — назва кількох населених пунктів Росії:
 Хвошно — село в Лузькому районі Ленінградської області.
 Хвошно — село в Вишнєволоцькому районі Тверської області.